Język burginioński – język romański z grupy języków oïl; posługują się nim mieszkańcy Burgundii – w centralnej części Francji
 Bourguignon (Doubs) – miejscowość Francji, w regionie Franche-Comté